Кассель () — район в Німеччині, в складі однойменного округу землі Гессен. Адміністративний центр — місто Кассель, яке адміністративно до складу району не входить.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 18 громад () та 11 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Райони Гессену